

Feuerstein 
Le patronyme Feuerstein est commun à plusieurs personnalités:
 Arthur Feuerstein (1935-2022, joueur d'échecs américain.
 Bedřich Feuerstein (1892, Dobrovice  1936, Prague), architecte, peintre et essayiste tchèque;
 Claire Feuerstein (º 1986)
 Dieter W. Feuerstein (º 1955), un espion de l'Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) de la RDA
 Franz Feuerstein (1866  1939), un homme politique allemand
 Georg Feuerstein (1947  2012), un indianiste et auteur allemand
 Günther Feuerstein (º 1925), un architecte et théoricien de l'architecture autrichien
 Guntmar Feuerstein (º 1956), un musicien, comédien, écrivain et producteur de musique allemand
 Heinrich Feurstein (1877  1942), prêtre allemand
 Herbert Feuerstein (1937-2020), un artiste allemand
 Horst Feuerstein, comédien allemand (compris les partenaires de Winfried Krause, Eberhard Cohrs, etc.)
 
 Josef Feuerstein (compositeur) (1832  1903), compositeur autrichien 
 Josef Feuerstein Jr. (1912  2005), un politicien autrichien (ÖVP), un membre du Landtag de Vorarlberg
 Josef Andreas Feuerstein (1891  1969), un politicien autrichien (ÖVP), un membre du Landtag de Vorarlberg
 Karl Feuerstein (1940  1999), syndicaliste allemand
 Mark Feuerstein (1970, New York -), acteur américain;
 Martin Feuerstein, né von Feuerstein (1856, Barr  1931, Munich), peintre alsacien;
 Nathan Feuerstein (1991 -), rappeur américain;
 Ralf Feuerstein (1963 -), footballeur allemand
 Reuven Feuerstein (1921, Botoșani - 2014), pédagogue israélien;
 Robert Feuerstein (1917  2011), un général allemand de l'armée de la Bundeswehr
 Thomas Feuerstein (º 1968), un concept artiste autrichien
 Valentin Peter Feuerstein (1917  1999), artiste de vitraux allemand

Toponyme 
 Feuerstein, une montagne dans les Alpes de Stubai.

Feurstein 
 Christian Feurstein (º 1958), un abbé cistercien autrichien
 Christoph Feurstein (º 1972), un journaliste de la télévision autrichienne
 Gottfried Feurstein (º 1939), un politicien autrichien (ÖVP)
 Heinrich Feurstein (1877  1942), un prêtre catholique et victime du Nazisme
 Josef Feurstein (1887  1973), un politicien autrichien (CSP/ÖVP)
 Michaela Feurstein
 Valentin Feurstein (1885  1970), un général autrichien

Voir aussi 
 , Feier, , Silex
 Feuermann (Feuerman, Feierman)
 , ,

Références 

Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain